Edinburg può riferirsi ad alcune località degli Stati Uniti:

Edinburg (Dakota del Nord)
Edinburg (Illinois)
Edinburg (Maine)
Edinburg (New York)
Edinburg (Texas)
Edinburg (Virginia)